Die Ligue 1 2013/14 war die 76. Spielzeit der höchsten professionellen Fußballliga in Frankreich. Diese Saison begann am 9. August 2013 und endete am 17. Mai 2014. Vom 23. Dezember bis zum 8. Januar wurde eine kurze Winterpause eingelegt, in der die Erstligisten aber Anfang Januar die erste Pokalhauptrunde zu bestreiten hatten. Titelverteidiger war der Paris Saint-Germain FC.

Die Zeitfenster für Spielerwechsel (Transferperioden) waren bis 2. September 2013 sowie vom 1. bis 31. Januar 2014 geöffnet.

Teilnehmende Mannschaften 
Die Saison wird von insgesamt 20 Teams bestritten; zu den siebzehn besten Mannschaften der Vorsaison sind die drei Zweitliga-Aufsteiger hinzugekommen, die die Plätze der Absteiger Stade Brest, ES Troyes AC und AS Nancy eingenommen haben: Ligue 2-Meister AS Monaco, En Avant Guingamp sowie der FC Nantes. Von den drei Aufsteigern beendet Guingamp die längste Serie ohne Erstligazugehörigkeit; der Verein wird zum ersten Mal seit der Saison 2003/04 wieder in der höchsten französischen Spielklasse vertreten sein. Nantes kehrt nach vier Jahren Abwesenheit in die erste Liga zurück, Monaco nach zwei Saisons.

Tabelle und Saisonverlauf 

Bis Ende Oktober hatten sich die aufgrund ihrer hohen Investitionen einhellig zu Top-Favoriten erklärten Mannschaften des Titelverteidigers Paris und des Aufsteigers Monaco gemeinsam – und noch ungeschlagen – an der Tabellenspitze festgesetzt. Lediglich Lille mit einer nahezu unüberwindlichen Abwehr um Torhüter Vincent Enyeama (neun seiner bis dahin elf Partien ohne Gegentreffer) hatte Anschluss zu ihnen halten können. Dahinter rangierten bereits die weiteren Aufsteiger Nantes und Guingamp; hingegen stand Lyon, das seit 1998/99 mit einer Ausnahme (4. Rang 2011/12) stets auf einem Podiumsplatz abgeschlossen hatte, zu diesem Zeitpunkt nur im unteren Mittelfeld. Die Abstiegsränge nahmen Ajaccio, Sochaux und Valenciennes ein, denen bis dato nur je ein Sieg gelungen war.Nach Abschluss der Hinrunde hatte sich die jeweilige Konstellation an Tabellenspitze und -ende verfestigt, wobei Paris den inoffiziellen Titel eines Herbstmeisters gewann und die „Remiskönige“ aus Montpellier (elf Unentschieden in 19 Begegnungen) zunehmend in Abstiegsgefahr gerieten. Während der ersten Saisonhälfte haben bereits sechs Vereine, fünf davon aus der Abstiegszone, zum vermeintlichen „Allheilmittel“ eines Trainerwechsels gegriffen: Pablo Correa bei Évian-TG, Daniel Sanchez bei Valenciennes, Éric Hély in Sochaux, Fabrizio Ravanelli in Ajaccio, Jean Fernandez in Montpellier und Élie Baup in Marseille mussten vorzeitig gehen. Dabei ist die Ligue 1 einer UEFA-Studie zufolge im Vergleich mit Europas anderen höchsten Spielklassen besonders „trainerfreundlich“.

Um gegen die für 2014 beabsichtigte Einführung einer 75%igen „Reichensteuer“ zu protestieren, von der auch Fußballer mit Jahreseinkommen ab einer Million Euro betroffen wären, hatte die Union Patronale des Clubs Professionnels de Football (UCPF), die Vereinigung der französischen Profifußballklubs, beschlossen, am letzten Novemberwochenende 2013 die angesetzten Begegnungen (15. Spieltag der Ligue 1 und 16. Spieltag der Ligue 2) komplett zu boykottieren, diesen Beschluss allerdings drei Wochen später revidiert und die Aktion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Seit dem Rückrundenstart hat Paris sich deutlich von Monaco abgesetzt; Lille konnte mit beiden nicht länger Schritt halten, hielt aber seine eigenen Verfolger auf Distanz. Spannender ging es in der Abstiegszone zu, in der sich Sochaux und anfangs auch Valenciennes wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen konnten, um den Évian TG – immerhin eine von bisher nur drei Mannschaften, die Paris zu besiegen vermochten –, Guingamp und lange Zeit auch Rennes zunehmend bangen mussten. Ajaccio stand rechnerisch nach 34 Spieltagen als erster Absteiger fest, Valenciennes zwei Runden später. Die Frage nach dem dritten Absteiger hingegen entschied sich erst am letzten Spieltag im direkten Duell zwischen Sochaux und Évian TG, welches der „Liga-Dino“ verlor. Im Kampf um Meisterschaft und Europapokalplätze setzte sich Paris souverän gegen Monaco durch, das wiederum Lille mit deutlichem Abstand auf den dritten Podiumsplatz verwies. Gleichfalls international werden in der kommenden Saison Saint-Étienne, Pokalsieger Guingamp und – weil der Ligapokalsieger (Paris) in der Champions League antreten wird – als Fünftplatzierter auch noch Lyon vertreten sein, während Marseille dieses Ziel wieder einmal verpasste.

Mit dem Zweitligameister FC Metz, Racing Lens und SM Caen kehren zur kommenden Saison drei Vereine ins fußballerische Oberhaus zurück, die dort allesamt keine Neulinge sind.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.Hinrundenspiele in Schwarz, Rückrundenspiele in Rot.

Meistermannschaft 

Zu den 79 Torschützen von PSG kamen fünf gegnerische Eigentore dazu.

Saisonstatistiken

Torschützen

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Siehe auch 
 Ligue 2 2013/14
 Coupe de France 2013/14
 Division 1 Féminine 2013/14

Weblinks

Anmerkungen und Nachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14